

Patronymes
 Tim Burke, ancien lanceur américain de baseball ;
 Tim Burke (1965-), spécialiste britannique des effets spéciaux.
 Tim Burke (1982-), biathlète américain ;